Кончагуа (), также известный как Кочагу () — вулкан, расположенный на юго-востоке Сальвадора, в департаменте Ла-Унион, на входе в залив Фонсека. Имеет две главные вершины — Серро-дель-Окоте () и Серро-де-ла-Бандера (). Наблюдается активность на обоих пиках, есть активные фумарольные зоны, однако сведения об известных извержениях отсутствуют. Кончагуа окружён лесом под названием Боске Кончагуа ().

Кончагуа на языке  означает «летающий ягуар». По мнению историков, вулкан был заселен цивилизацией ленка, которая поклонялась богине Комисауаль, принцессе-ягуару. Легенды ленка гласят, что Кончагуа был любимым вулканом Комисауаль, и после её смерти она была взята на вершину Кончагуа, где её тело превратилось во множество золотых птиц Чилтота, взлетевших с вулкана Кончагуа.

См. также 
 Вулканы Центральной Америки

Примечания

Ссылки 
 
 

Вулканы Сальвадора
Горы Сальвадора